Yanling ist mehrdeutig. Es bezeichnet:
 
 den Kreis Yanling (炎陵县 Yánlíng Xiàn) der bezirksfreien Stadt Zhuzhou in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yanling (Zhuzhou)
 den Kreis Yanling (鄢陵县) der bezirksfreien Stadt Xuchang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Yanling (Xuchang)
 die Großgemeinde Yanling (延陵镇) der kreisfreien Stadt Danyang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Yanling (Danyang)
 die Großgemeinde Yanling (严陵镇) des Kreises Weiyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yanling (Weiyuan)
 die Gemeinde Yanling (沿岭乡) des Autonomen Kreises der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yangling (Dongxiang)